Breaksea Islands ist der Name folgender Inseln:

 Breaksea Islands (Tasmanien), Inselgruppe in Tasmanien, Australien
 Breaksea Islands (Neuseeland), Inselgruppe vor Stewart Island, Neuseeland

Siehe auch:
 Breaksea Island